Les tactiques de harcèlement sont typiques de la guérilla.
 Le harcèlement correspond à un agissement hostile sur le lieu de travail ou plus généralement en société.
 Le harcèlement sexuel désigne les situations dans lesquelles un ou plusieurs individus sont soumis (en principe de manière répétée) à des propos ou pratiques visant à les réduire à leur identité sexuelle.
 Le harcèlement de rue a plus spécifiquement lieu dans l'espace public, visant généralement les femmes.
 Le harcèlement scolaire a lieu en milieu scolaire.
 Le harcèlement moral est une forme spécifique de harcèlement.
 Le harcèlement électronique est pratiqué avec des bombardements d'ondes.
 Le cyberharcèlement a lieu virtuellement.
 Harcèlement est un livre écrit par Michael Crichton en 1994.
 Harcèlement fatal () est un téléfilm américain réalisé par , en 1993.
 Harcèlement est un film américain réalisé par Barry Levinson, sorti en 1994.
 Harcèlement () est un téléfilm allemand réalisé par , diffusé en 2013.